Velko Nikolaev Yotov - em búlgaro, Велко Николаев Йотов (Sofia, 26 de agosto de 1970) é um ex-futebolista profissional búlgaro, que atuvaca como atacante.

Iniciou sua carreira em 1988, no Levski Sófia. Passou ainda por Espanyol (1993-95), Newell's Old Boys (1995-99), Olimpik Televen (atual Beroe Stara Zagora, 1999), Charleston Battery (2000-01) e Atlanta Silverbacks, onde parou de atuar em 2005, aos 35 anos.

Pela Seleção Búlgara de Futebol, Yotov (também grafado como Iotov) esteve presente no elenco que ficou em quarto lugar na Copa de 1994, mas não saiu do banco de reservas. Entre 1991 e 1995, disputou apenas sete jogos, marcando um gol.

Ligações externas
 Perfil em Ogol
 Perfil em LevskiSofia.info 

Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona‎
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Naturais de Sófia